

Sigle 
 Main Group Pallasites – un sottotipo di pallasiti, meteoriti ferro-rocciose
 Melodi Grand Prix – festival musicale norvegese
 Mercato del Giorno Prima – borsa elettrica italiana
 Morten Gamst Pedersen – calciatore norvegese
 Movimento Giovani Padani – movimento politico giovanile italiano
Movimento Giustizia Proletaria – movimento extraparlamentare rivoluzionario italiano

Codici 
 MGP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manga (Papua Nuova Guinea)
 mgp – codice ISO 639-3 della lingua magar orientale